Словацька Екстраліга 2012—13 — 20-й розіграш чемпіонату Словацької Екстраліги. В сезоні 2012—13 взяло участь 11 команд. Регулярний чемпіонат стартував 13 вересня 2012 року, а завершився 3 березня 2013 року.

У фінальній серії плей-оф перемогу здобув: ХКм Зволен над ХК «Кошице» із рахунком 4:1.

Регулярний сезон

Таблиця

Найкращі бомбардири 
Список 10 найкращих гравців. Список розширений, оскільки деякі гравці набрали рівну кількість очок. До списку включені усі гравці із однаковою кількістю очок.

Плей-оф

Чвертьфінали 
ХКм Зволен –  ХК 05 Банська Бистриця 4–1 (1–2, 2–1, 4–0, 3–2, 3–2 ОТ)
СХК 37 П'єштяни – ХК 36 Скаліца 4–3 (5–1, 1–4, 3–2 ОТ, 0–4, 4–5, 3–0, 4–1)
ХК Кошице – ХК Попрад 4–3 (2–1, 2–1, 2–4, 3–6, 3–2, 0–3, 3–1)
ХК Нітра – Дукла Тренчин 4–0 (2–1, 2–0, 4–0, 4–1)

Півфінали 
ХКм Зволен – СХК 37 П'єштяни 4–3 (2–1, 3–4 ОТ, 3–2 ОТ, 1–6, 2–1 ОТ, 0–4, 5–0)
ХК Кошице – ХК Нітра 4–1 (3–5, 2–1 ОТ, 7–4, 3–2 ОТ, 6–3)

Фінал 
ХКм Зволен – ХК Кошице 4–1 (2–1 ОТ, 2–1, 3–2, 2–6, 2–1)

Найкращі бомбардири плей-оф

Перехідні матчі 
 МХК Мартін — ХК 46 Бардіїв 4–3 (1–2, 4–3, 4–2, 2–4, 4–2, 1–3, 4–3)

Команда всіх зірок 
 Томаш Томек — Петер Кеніг, Мартін Штрбак — Марцел Гашчак, Лукаш Юрик, Жигмунд Палффі

Посилання 
 Архів 
 Офіцйний сайт 

Сезони Словацької Екстраліги
Словаччина
Словаччина